

Homonymie 
 Jean-Claude Esparon (1823 - 1886), graveur sur métaux, médailleur français.

Toponymie 
Esparon est une commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont en Italie.
Esparon est une ancienne commune française du Gard, aujourd'hui intégré à Bez-et-Esparon

Homonymie de toponyme